PPR steht als Abkürzung für:
 Pinault Printemps Redoute, französische Holdinggesellschaft, siehe Kering (Unternehmen)
 Pflegepersonal-Regelung
 Politieke Partij Radikalen, ehemalige niederländische Partei, die 1991 in der Partei GroenLinks aufgegangen ist
 Polska Partia Robotnicza, Polnische Arbeiterpartei, Vorgängerin der PVAP
 Portland Pattern Repository, Wiki, das zur Sammlung und Diskussion von Entwurfsmustern begründet wurde
 PPR-Kreuzung in Bad Homburg vor der Höhe, siehe Bundesstraße 456 #Peters-Pneu-Renova-Kreuzung, Bad Homburg 
 Prior Permission Required, Möglichkeit einer Erlaubnis oder Luftraumaktivierung nach Anfrage in der Luftfahrt
 Pasir Pangaraian (IATA-Code: PPR), Flughafen von Riau auf Sumatra, Indonesien, siehe Tuanku Tambusai Airport 
 Pennsylvania Railroad, US-Eisenbahnunternehmen

ppr steht für:
 Luhu (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf Seram, Molukken, Indonesien

Abkürzung